Tri-Ergon steht für:
 Tri-Ergon Photo-Electro-Records, deutsches Musiklabel der Tri-Ergon Musik AG
 Tri-Ergon-Verfahren, Tonfilmverfahren der Schweizer Tri-Ergon Aktiengesellschaft (Tri-Ergon AG)